Saint Aubin désigne plusieurs saints chrétiens dont :

 Aubin d'Angers (468 ou 469 - +550), évêque d'Angers à partir de 529, saint breton, qui a laissé son nom à de nombreux lieux ; fêté le . Il est aussi dénommé parfois saint Albin.
 
Il fut nommé abbé en 504, fonction qu'il exerça durant vingt-cinq années jusqu'à son accession au trône épiscopal d'Angers.

Ses reliques sont conservées à l'abbaye d'Angers. On l'invoque pour les maladies d'enfants. Saint Aubin est devenu le patron des boulangers et pâtissiers. 

En Belgique, il est notamment le patron de l'église de Bellevaux près de Malmedy et de Honsfeld dans les Cantons de l'Est, ainsi que de la cathédrale de Namur.

Ses traces et son culte 
Ses traces toponymiques et son culte se trouvent majoritairement dans le Grand Ouest de la France :
 Saint-Aubin-sur-Gaillon (Eure)
 Saint-Aubin-le-Vertueux (Eure)
 Saint-Aubin-du-Thenney (Eure)
 Saint-Aubin-des-Bois (Eure-et-Loir)
 Saint-Aubin-des-Landes (Ille-et-Vilaine)
Saint-Aubin-Fosse-Louvain (Mayenne)
 Saint-Aubin-du-Cormier (Ille-et-Vilaine)
 Saint-Aubin-d'Aubigné (Ille-et-Vilaine)
 Saint-Aubin-du-Pavail (Ille-et-Vilaine) 
Saint-Aubin-la-Plaine (Vendée)
 Saint-Aubin-sur-Mer (Calvados)
   Saint-Aubin-des-Bois (Calvados)
 Saint-Aubin-sur-Mer (Seine-Maritime)
 Saint-Aubin-Celloville (Seine-Maritime)
 Saint-Aubin-Épinay (Seine-Maritime)
 Saint-Aubin-Routot (Seine-Maritime)
 Saint-Aubin-de-Crétot (Seine-Maritime)
 Saint-Aubin-le-Cauf (Seine-Maritime)
 Saint-Aubin-sur-Scie (Seine-Maritime)
 Saint-Aubin-des-Châteaux (Loire-Atlantique)
 Saint-Aubin (Essonne)
 Saint-Aubin (Aube)
 Saint-Aubin (Côte-d'Or)
 Saint-Aubin-le-Dépeint, (Indre-et-Loire)
 Saint-Aubin-lès-Elbeuf (Seine-Maritime)
 Saint-Aubin (Lot-et-Garonne)
Saint-Aubin-de-Médoc (Gironde)
 Saint-Aubin-sur-Aire (Meuse)
 Une chapelle Saint-Albin existait à Dirinon (Finistère) ; une fontaine Saint-Albin y subsiste.
 Ensemble scolaire Saint-Aubin - La Salle à Saint-Sylvain-d'Anjou (Maine-et-Loire).
 La Chapelle Saint-Aubin (Sarthe)
 Le groupe scolaire Saint-Aubin et l'église Saint-Aubin à Yffiniac (Côtes-d'Armor)
Voir aussi la page répertoriant les

Références 

A. Ortmans, Der fränkische Königshof Büllingen, Aix-La-Chapelle, 1904, p. 306-307

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France